Un falzar est un pantalon ;
 Falzar est un auteur de bande dessinée.
 Falzar est un personnage récurrent de la bande dessinée Le Scrameustache.